Georgij Nikolaevič Preobraženskij (1897-1958) – generale sovietico
 Georgij Nikolaevič Preobraženskij – rivoluzionario russo della corrente populista